Аранзас — название нескольких географических объектов, расположенных в Южном Техасе:
 Аранзас — округ Техаса.
 Аранзас — река в Техасе, впадающая в Мексиканский залив.
 Аранзас — пролив, разделяющий острова Мустанг и Сан-Хосе.
 Аранзас-Пасс — прибрежный город в округе Аранзас, Техас.
 Порт-Аранзас — город на острове Мустанг.